Rotari ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Rotari (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Rotari (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Rotari (Transnistrien), Gemeinde in Transnistrien

Rotari ist der Nachname von 
 Pietro Rotari (1707–1762), italienischer Maler, Hofmaler in St. Petersburg

Siehe auch: Rotary